Traço - em inglês, trace
Ou ainda:
Transition Region and Coronal Explorer
Christopher Trace

Desambiguação